

Toponyme 

 comté d'Aitkin, comté de l'État ;
 township d'Aitkin, township de ce comté ;
 Aitkin, ville du canton.

Patronyme 

 Alexander Aitkin, ancien gouverneur général du Haut-Canada ;
 Jim Aitkin (1947-), joueur de rugby à XV écossais.

Voir aussi